Александр Петрович Коробов (1885 — 1952) — советский учёный, профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 

Видный учёный в областях теории устойчивости колонн и балок, прочности кривых брусьев, конструирования уникальных машин для испытания материалов и стержней. Наиболее значительны исследования Коробова по теории устойчивости стержней и по теории кривых брусьев.

Биография 
Родился 30 июля 1885 года.

В 1925—1935 годах работал директором института испытаний материалов при Донском политехническом институте. Профессор Коробов оборудовал лабораторию строительной механики приборами и машинами для испытания материалов и конструкций, изготовленными в основном по его проектам. 

В 1928-1944 годах руководил кафедрой «Сопротивление материалов, строительная и прикладная механика» в Донском политехническом институте. Универсальная испытательная машина А. П. Коробова до сих пор продолжает использоваться на кафедре и является материальной памятью о замечательном инженере и учёном. 

Во время Великой Отечественной войны лаборатория профессора Коробова испытывала авиационную дельта-древесину. Для прифронтовых аэродромов велись испытания стоек самолётных шасси. 

В 1943—1944 годах лаборатория провела ряд испытаний для инженерных войск, авиачастей, для восстановления крупных районных электростанций, железнодорожных мостов, шахт и оборонных заводов.

С 1946 года – профессор физико-математического факультета Ростовского государственного университета.

Умер в 1952 году.

Награды

Примечания

Источники 
 Профессора естественно-научных факультетов и институтов Ростовского государственного университета. Стр 92.
 Данцев А. А. Планета по имени «ЮРГТУ (НПИ)». Стр 195–196.

Ссылки 
 События и лица 30 июля / Донская Государственная Публичная Библиотека / День в истории Дона
 Кафедра «Сопротивление материалов, строительная и прикладная механика» ЮРГТУ (НПИ)